

Борисовка — село, Атбасарський район, Акмолинська область

Борисовка — селище міського типу, районний центр, Бєлгородська область
 Борисовка — присілок, Аургазинський район, Башкортостан
 Борисовка — село, Єгор'євський район, Алтайський край
 Борисовка — присілок, Ішимський район, Тюменська область
 Борисовка — присілок, Подольський міський округ, Московська область
 Борисовка — село, Пономарьовський район, Оренбурзька область
 Борисовка — присілок, Стерлібашевський район, Башкортостан
 Борисовка — село, Угловський район, Алтайський край
 Борисовка — присілок, Шаранський район, Башкортостан
 Борисовка — присілок, Щолковський міський округ, Московська область

Див. також 
 Борисівка